Massaua peut désigner :
 Massaoua, une ville érythréenne dont la graphie en italien est Massaua
 Massaua, une station du métro de Turin
 Massaoua, un district de l'Érythrée.